Oesterhelt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Oesterhelt (1940–2022), deutscher Biochemiker
 Florian Oesterhelt (* 1967), deutscher Journalist, Chefredakteur der deutschen Ausgabe des Playboys, siehe Florian Boitin
 Jürgen Oesterhelt (* 1935), deutscher Diplomat
 Otto Oesterhelt (1883–1945), deutscher Geodät
 Richard Oesterhelt (1879–1946), Amtshauptmann in Flöha und Oschatz, Regierungspräsident in Zwickau
 Verena Oesterhelt (* 1971), deutsche Sportpädagogin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Oesterheld